Pirámide kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Pirámide (ö), 
 Pirámide (kulle),

Argentina 

 Puerto Pirámides (ort i Argentina), Chubut, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Argentinaförgreningar